

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12 

 Gola – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Gola – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice 
 Gola – osada w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Gola – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie 
 Gola – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława 
 Gola – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Szlichtyngowa 
 Gola – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Bolesławiec 
 Gola – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów 
 Gola – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń 
 Gola – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice 
 Gola – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo 
 Gola – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Bralin

Inne 
 Gola – grupa etniczna w Afryce Zachodniej
 Gola – wyspa w Irlandii
 Gola – miasteczko w Chorwacji
 Gola – społeczność pakistańska
  – plemię w Liberii
 Gola – wieś w Nepalu

Zobacz też 
 Gola Dolna, Gola Dzierżoniowska, Gola Górna, Gola Grodkowska, Gola Górowska, Gola Mała, Gola Wielka, Gola Wąsoska, Gola Świdnicka.